El tratado anglo-egipcio de 1936 fue un tratado firmado entre el Reino Unido y el Reino de Egipto. Requería al Reino Unido que retirase todas sus tropas de Egipto, excepto las que fueran necesarias para proteger el Canal de Suez y sus alrededores: diez mil tropas más el personal auxiliar. El Reino Unido también equiparía y entrenaría al ejército egipcio para ayudarlos a defenderse en caso de guerra. El tratado fue firmado el 26 de agosto en el palacio Zaafarana y ratificado el 22 de diciembre, e inicialmente duraría veinte años.

Causas 
El pretexto para la firma del tratado fue la Segunda Guerra Ítalo-Etíope que comenzó en 1935; el rey Faruq I temía que los italianos también invadiesen Egipto. El tratado no fue bienvenido por los nacionalistas tales como el Partido Árabe Socialista, quienes querían la independencia total de Egipto. Todos estos factores llevaron a una ola de sentimiento y demostraciones anti-británicas y anti-Wafd.

Cuestión de Sudán 
El tratado no logró resolver la cuestión de Sudán: en 1899, se había firmado un acuerdo entre Egipto y el Reino Unido, por el cual se había declarado que Sudán sería gobernado en conjunto por ambos reinos. Pese a este acuerdo, el verdadero poder estaba en manos británicas y el tratado de 1936 favoreció expresamente el estatus quo.

Fin del tratado 
El nuevo gobierno Wafd anunció la finalización del tratado en 1951. Tres años más tarde, el Reino Unido aceptó retirar sus tropas. El retiro terminó en julio de 1956 y fue visto como el inicio de la independencia total de Egipto. El 26 de julio, el país nacionalizó el Canal de Suez y, como consecuencia de la negativa de Gran Bretaña y de los Estados Unidos para financiar la construcción de la Presa de Asuán, estalló la Guerra del Sinaí.

Véase también 
Historia de Egipto
Historia del Reino Unido

Referencias

Enlaces externos 
Texto completo del tratado en el sitio de Foreign and Commonwealth Office (en inglés) 

Política en 1936
Reino Unido en 1936
Egipto en 1936
Tratados del Reino Unido del siglo XX
Relaciones Egipto-Reino Unido
Alianzas militares del siglo XX
Tratados del periodo de entreguerras
Imperio británico